Wacław Mejbaum (1933-2002) – polski filozof
 Wacław Mejbaum (1887-1948) – polski historyk